Hunt-Klasse (der Name bedeutet Jagd und geht auf die Fuchsjagd zurück) bezeichnet verschiedene Schiffsklassen:

 Hunt-Klasse (1916), 1916 gebaute Minensuchboote der Royal Navy (20 Einheiten)
 Hunt-Klasse (1939), Schiffe, die der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg hauptsächlich dem Geleitschutz dienten (circa 93 Schiffe wurden gebaut)
 Hunt-Klasse (1978), zwischen 1978 und 1988 gebaute Minensuchboote der Royal Navy (13 Einheiten)
 Hunt-Klasse (2015), Schiffsklasse der Reederei Thames Clippers, London